Алаудди́н:

 Алауддин Хусайн-шах — бенгальский султан, основавший династию Хусайн-шахи
 Алауддин Хусейн Джеган-Суз — основатель династии Гуридов, на востоке Персии, царствовал шесть лет (1150—1156)
 Алауддин ибн ан-Нафис (1210 или 1213 — 1288) — учёный мамлюкского Султаната Египта из Сирии.